Detlev Reventlow ist der Name folgender Personen:

* Detlev von Reventlow (Bischof) (um 1485–1536), deutscher Geistlicher, Bischof von Lübeck
 Detlev von Reventlow (Propst) (1654–1701), deutscher Geistlicher, Propst in Preetz und Schleswig
 Detlev von Reventlow (1712–1783), deutscher Ritter, Diplomat, Staatsmann und Kurator
 Detlev von Reventlow (Landrat) (1876–1950), deutscher Verwaltungsjurist und Verbandsfunktionär

Siehe auch:
 Detlef Reventlow (1600–1664), deutscher Kanzler